Dorfwiesengraben ist ein Gewässername:

 Dorfwiesengraben (Hahnenbach), rechter Zufluss des Hahnenbachs (zur Kessel) bei Stillnau, Markt Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Dorfwiesengraben (Reiche Ebrach), linker Zufluss des linken Teilungsarms der Reichen Ebrach bei Wachenroth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Dorfwiesengraben (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zur Altmühl) bei Häusern, Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Dorfwiesengraben (Weinbertsee), nordwestlicher Zufluss des Weinbertsees in der dortigen Teichgruppe (zum Mohrbach, zur Seebach, zur Regnitz) bei Poppenwind, Gemeinde Gremsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Siehe auch:
 Dorfwiesenbach
 Dorfgraben